Chacoma bezeichnet:

 Chacoma (La Paz), Ort in Bolivien
 Kanton Chacoma, Verwaltungsbezirk in Bolivien
 Chacoma (Chiapas), Ort in Mexiko